Haus Hove heißen:

 Haus Hove (Bottrop) in Bottrop
 Haus Hove (Wetter) in Wetter (Ruhr)